Richard Bentley peut désigner :

 Richard Bentley (1662-1742), théologien et critique littéraire anglais
 Richard Bentley (1794-1871), éditeur britannique, créateur de la revue littéraire Bentley's Miscellany
 (1708-1782), écrivain, fils du théologien et critique littéraire
 (1854-1909), médecin militaire de Colombie-Britannique

Voir aussi
 (1907-1995), acteur